Saint Georges steht für:

 Bistum Saint George’s in Grenada

Personen:
 Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges (1799–1875), französischer Dramatiker
 Ottilie Gerhäuser-Saint-Georges (1871–1955), deutsche Schauspielerin
 Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, (1745–1799), französischer Geigenvirtuose, Komponist und Fechtlehrer

Saint-Georges, Saint George’s, u. ä., ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Saint George’s Island (Bermuda), eine Insel der Bermudainseln
 Saint-Georges (Écaillon), Fluss in Frankreich

Baulichkeiten:
 Saint-Georges (Métro Paris), U-Bahn-Station in Paris
 zahlreiche Kirchen, siehe Georgskirche

Verwaltungseinheiten:
 Parish of Saint George (Antigua und Barbuda), auch St. George’s, Parish auf Antigua
 Saint George’s Parish (Bermuda),  Parish auf Bermuda
 Saint Georges (Montserrat), eine von drei Verwaltungsgemeinden von Montserrat

Städte, Gemeinden, sonstige Orte:
 Saint George’s (Bermuda), Ort auf Bermuda
 Saint-Georges-sur-Meuse, Gemeinde in der Provinz Lüttich, Belgien
 St. George’s, Hauptstadt des Inselstaates Grenada
 Saint-Georges (Québec), Kanada
 St. George's (Newfoundland and Labrador), Kanada
 Saint-Georges-des-Gardes, ehemalige französische Gemeinde im Département Maine-et-Loire

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Georges (Cantal) im Département Cantal
 Saint-Georges (Charente) im Département Charente
 Saint-Georges (Gers) im Département Gers
 Saint-Georges (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Saint-Georges (Moselle) im Département Moselle
 Saint-Georges (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
 Saint-Georges (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne
 Saint-Georges (Französisch-Guayana) im Übersee-Département Französisch-Guayana
 Saint-Georges-Antignac im Département Charente-Maritime
 Saint-Georges-Armont im Département Doubs
 Saint-Georges-Blancaneix im Département Dordogne
 Saint-Georges-Buttavent im Département Mayenne
 Saint-Georges-d’Annebecq im Département Orne
 Saint-Georges-d’Aunay im Département Calvados
 Saint-Georges-d’Aurac im Département Haute-Loire
 Saint-Georges-de-Baroille im Département Loire
 Saint-Georges-de-Bohon im Département Manche
 Saint-Georges-de-Chesné im Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Georges-de-Commiers im Département Isère
 Saint-Georges-de-Didonne im Département Charente-Maritime
 Saint-Georges-de-Gréhaigne im Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Georges-de-la-Couée im Département Sarthe
 Saint-Georges-de-la-Rivière im Département Manche
 Saint-Georges-de-Lévéjac im Département Lozère
 Saint-Georges-de-Livoye im Département Manche
 Saint-Georges-d’Elle im Département Manche
 Saint-Georges-de-Longuepierre im Département Charente-Maritime
 Saint-Georges im Überseedépartement Guyane
 Saint-Georges-de-Luzençon im Département Aveyron
 Saint-Georges-de-Mons im Département Puy-de-Dôme
 Saint-Georges-de-Montaigu im Département Vendée
 Saint-Georges-de-Montclard im Département Dordogne
 Saint-Georges-de-Noisné im Département Deux-Sèvres
 Saint-Georges-de-Pointindoux im Département Vendée
 Saint-Georges-de-Poisieux im Département Cher
 Saint-Georges-de-Reintembault im Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Georges-de-Reneins im Département Rhône
 Saint-Georges-de-Rex im Département Deux-Sèvres
 Saint-Georges-de-Rouelley im Département Manche
 Saint-Georges-des-Agoûts im Département Charente-Maritime
 Saint-Georges-des-Coteaux im Département Charente-Maritime
 Saint-Georges-des-Groseillers im Département Orne
 Saint-Georges-des-Hurtières im Département Savoie
 Saint-Georges-d’Espéranche im Département Isère
 Saint-Georges-des-Sept-Voies im Département Maine-et-Loire
 Saint-Georges-d’Oléron im Département Charente-Maritime
 Saint-Georges-d’Orques im Département Hérault
 Saint-Georges-du-Bois (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Saint-Georges-du-Bois (Maine-et-Loire) im Département Maine-et-Loire
 Saint-Georges-du-Bois (Sarthe) im Département Sarthe
 Saint-Georges-du-Mesnil im Département Eure
 Saint-Georges-du-Rosay im Département Sarthe
 Saint-Georges-du-Vièvre im Département Eure
 Saint-Georges-en-Auge im Département Calvados
 Saint-Georges-en-Couzan im Département Loire
 Saint-Georges-Haute-Ville im Département Loire
 Saint-Georges-Lagricol im Département Haute-Loire
 Saint-Georges-la-Pouge im Département Creuse
 Saint-Georges-le-Fléchard im Département Mayenne
 Saint-Georges-le-Gaultier im Département Sarthe
 Saint-Georges-lès-Baillargeaux im Département Vienne
 Saint-Georges-les-Bains im Département Ardèche
 Saint-Georges-les-Landes im Département Haute-Vienne
 Saint-Georges-Montcocq im Département Manche
 Saint-Georges-Motel im Département Eure
 Saint-Georges-Nigremont im Département Creuse
 Saint-Georges-sur-Allier im Département Puy-de-Dôme
 Saint-Georges-sur-Arnon im Département Indre
 Saint-Georges-sur-Baulche im Département Yonne
 Saint-Georges-sur-Cher im Département Loir-et-Cher
 Saint-Georges-sur-Erve im Département Mayenne
 Saint-Georges-sur-Eure im Département Eure-et-Loir
 Saint-Georges-sur-Fontaine im Département Seine-Maritime
 Saint-Georges-sur-l’Aa im Département Nord
 Saint-Georges-sur-la-Prée im Département Cher
 Saint-Georges-sur-Layon im Département Maine-et-Loire
 Saint-Georges-sur-Loire im Département Maine-et-Loire
 Saint-Georges-sur-Moulon im Département Cher
 Saint-Georges-sur-Renon im Département Ain
 Ully-Saint-Georges im Département Oise

Siehe auch:
 Sankt Georg – dort auch zu Varianten und anderen Sprachen
 Saint George (und Schreibvarianten)